Stephenville kan avse:

Geografi

Kanada 

 Stephenville (ort), Newfoundland och Labrador, 
 Stephenville (flygplats),

USA 

 Stephenville, Texas, countyhuvudort, Erath County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar